По попису становништва 2013. у Босни и Херцеговини, а према подацима које је издао Републички завод за статистику, и који су једини валидни за Републику Српску, у Републици Српској је живјело 1.170.342 становника.

Подаци су прикупљени у периоду од 1. до 15. октобра 2013, према стању на дан 30. септембра 2013. у 24:00 сата, што се сматра референтним датумом пописа. Било је 57 општина, и 6 градова.

Национални састав по јединицама локалне самоуправе 
Од укупног броја становника у Републици Српској Срба је било 970.857, Бошњака 148.477, Хрвата 26.509 и осталих 24.499. Укупна површина Републике Српске је 25.053 -{km2}-.

Подаци за Град Добој укључују и податке за Општину Станари, јер су у периоду спровођења пописа били једна јединица локалне самоуправе.*

Град Зворник је у периоду спровођења пописа, имао статус Општине.**

Град Источно Сарајево се састоји из општина: Источна Илиџа, Источни Стари Град, Источно Ново Сарајево, Пале, Соколац и Трново.***

Легенда:

Језички састав по јединицама локалне самоуправе 

Српским језиком говори 982.480 грађана Републике Српске, бошњачким 150.221, а хрватским језиком 17.315 грађана.

Вјерски састав по јединицама локалне самоуправе 
Од укупног броја становника у Републици Српској православаца је било 969.315, исламских вјерника 149.435, католика 25.763 и осталих 25.829.

Подаци за Град Добој укључују и податке за Општину Станари, јер су у периоду спровођења пописа били једна јединица локалне самоуправе.*

Град Зворник је у периоду спровођења пописа, имао статус Општине.**

Град Источно Сарајево се састоји из општина: Источна Илиџа, Источни Стари Град, Источно Ново Сарајево, Пале, Соколац и Трново.***

Легенда:

Види још 
 Попис становништва у Босни и Херцеговини 2013.

Извори 
 СТАНОВНИШТВО ПРЕМА ЕТНИЧКОМ/НАЦИОНАЛНОМ ИЗЈАШЊАВАЊУ И ПОЛУ, НИВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И ОПШТИНА/ГРАДОВА

2013
2013.